Franciaország
Thory, település Somme megyében
Thory, település Yonne megyében